rygiel – element konstrukcyjny w budownictwie
 Rygiel – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim
 Rygiel – skała na Górze Zborów na Wyżynie Częstochowskiej
 Nazwiska
 Iwo Rygiel (ok. 1921 – 1944), podharcmistrz, plutonowy podchorąży, uczestnik
 Marcin "Martin" Rygiel (* 1983), polski muzyk i instrumentalista
 Wiesław Rygiel (* 1962), polski polityk i samorządowiec
 Arkadiusz Rygielski, pseudonim: Rygiel (* 1978, Bydgoszcz), polski gitarzysta
 Katarzyna Rygiel (* 1975), polska pisarka
 Zobacz też
 rygiel elektromagnetyczny
 rygiel skalny
 mechanizm ryglowy